El Manzano (Chile) puede referirse a:

El Manzano, localidad de la comuna de Las Cabras, en la Región de O'Higgins.
El Manzano, localidad de la comuna de Navidad, en la Región de O'Higgins.